

Toponomastica
Via Giuseppe Garibaldi (Ferrara)
Via Garibaldi – Genova
Via Garibaldi – Prato
Via Garibaldi (Roma), al Gianicolo
Via Garibaldi – Siena
Via Garibaldi – Torino
Via Garibaldi – Catania
Via Garibaldi - Venezia

Musica
Via Garibaldi/Il ragazzo del sud – singolo di Toni Santagata del 1973

Pagine correlate
Corso Giuseppe Garibaldi